Záboř steht für mehrere Orte in Tschechien:
 Záboř (Teplice nad Metují), Wüstung in der Gemeinde Teplice nad Metují, Okres Náchod
 Záboř (Jívka), Wüstung in der Gemeinde Jívka, Okres Trutnov